Frankie Lymon & the Teenagers, Amerikaanse zanggroep
The Teenagers (Franse band)